Stump ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Stump (1927–2003), US-amerikanischer Politiker
 Doris Stump (* 1950), Schweizer Germanistin, Lehrerin und Politikerin (SP)
 Eleonore Stump (* 1947), Philosophin und Philosophiehistorikerin
 Felix Stump (1894–1972), US-amerikanischer Marineflieger und Admiral der US Navy
 Gottlieb Friedrich von Stump (1791–1849), deutscher Politiker und Verwaltungsbeamter
 Herman Stump (1837–1917), US-amerikanischer Politiker
 Joe Stump (* 1960), US-amerikanischer Gitarrist und Komponist
 Josef Stump (1883–1929), Schweizer Schwyzerörgeler
 Katrin Stump (* 1972), deutsche Bibliothekarin
 Niklaus Stump (1920–2005), Schweizer Wintersportler
 Nils Stump (* 1997), Schweizer Judoka
 Patrick Stump (* 1984), US-amerikanischer Rocksänger
 Peter Stump (1525–1589), deutscher Serienmörder
 Petra Stump (* 1975), österreichische Klarinettistin, siehe Duo Stump-Linshalm
 Sebastian Stump, deutscher Handballspieler
 Werner Stump (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Stump (1890–1963), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden und Baden-Württemberg

Stump steht für:
 der Rollenname des Gangsterbosses im sowjetischen Spielfilm Der elektronische Doppelgänger (1979)
 ein Fachbegriff im Cricket

geografische Objekte in der Antarktis:
 Stump Mountain, Berg im Mac-Robertson-Land
 Stump Rock, Klippe vor King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Mount Stump, Berg in der Ross Dependency
 The Stump, Berg in den Darwin Mountains, Australisches Antarktisterritorium

Siehe auch:
 Black Stump, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Stabben, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Stumpp
 Stumpf